La Commune de Tahkuranna (en ) est une municipalité rurale d'Estonie située dans le Comté de Pärnu. Elle s'étend sur 
et a  habitants au  janvier 2012.

Municipalité 
La municipalité regroupe un bourg et 8 villages:

Bourg 
Võiste

Villages 
Laadi, Leina, Lepaküla, Mereküla, Metsaküla, Piirumi, Reiu, Tahkuranna, Uulu.

Références

Voir aussi

Liens internes
Communes d'Estonie

Liens externes

   Site de la commune de Tahkuranna

Tahkuranna